«Кунео» () — мужской волейбольный клуб из Кунео, Италия. Основан в 1958 году. Выступает в итальянской Серии А.

История 
Волейбольный клуб «Кунео» основан в 1958 году.

История выступлений 

В сезоне 2014/2015 клуб отказался от участия в турнирах из-за финансовых проблем и сосредоточился на развитии детского волейбола

Состав 
Сезон 2013/2014

Пришли: центральные блокирующие Аймоне Аллетти («Перуджа»), Джорджо Де Тоньи («Сан-Джустино») и Эдоардо Пикко, связующие Хавьер Гонсалес («», Румыния) и Мануэль Кошионе («»), доигровщики Альберто Касадеи («Модена»), Габриеле Маруотти («Пьяченца»), Йерун Раувердинк («») и Антонин Рузье («», Польша).

Ушли: центральные блокирующие  и  («»), связующие  («», Турция), Никола Грбич («Зенит», Россия) и  («», Франция), доигровщики  («», Китай),  («»),  («Перуджа»),  («Модена») и Цветан Соколов («Трентино»).

Достижения 
 Чемпион Италии (1): 2009—10
 Обладатель Кубка Италии (5): 1995—96, 1998—99, 2001—02, 2005—06, 2010—11

 Кубок вызова ЕКВ (2): 1996—97, 1997—98
 Кубок Европейской конфедерации волейбола (2): 2001—02, 2009—10

Тренеры 
 1988—1990  Габриеле Мелато
 1990—1991  
 1991—1993  
 1993—1999  
 1999—2000  
 2000  Антонио Беккари
 2000—2003  
 2003—2005  
 2005—2009 Сильвано Пранди
 2009—2011  
 2011—2012  
 2012  
 2012—

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Серии А

Волейбольные клубы Италии